Полный список театральных произведений австро-венгерского композитора Франца Легара. Если жанр не указан явно, подразумевается оперетта.

{| class="wikitable"
!|Название||В оригинале||Актов||Автор(ы) либретто||Дата премьеры||Место премьеры
|-
|Кирасир (опера)||Der Kürassier|| ||Г. Рутер (G. Ruther)||не закончена (1891-92)|| 
|-
|Родриго (опера)||Rodrigo|| ||Рудольф Мичох (Rudolf Mlčoch)||не исполнялась (1893)|| 
|-
|Кукушка (опера);в венгерской версии: Татьяна (Tatiana)||Kukuška||3 акта||Феликс Фальцари (Felix Falzari)||27 ноября 1896||Лейпциг, Stadttheater
|-
|Кубинка Арабелла||Arabella, der Kubanerin|| ||Г. Шмидт (G Schmidt)||не закончена (1901)|| 
|-
| ||Das Klub-Baby|| ||Виктор Леон||не закончена (1901)|| 
|-
|Венские женщины||Der Klavierstimmer, Wiener Frauen||3 акта||О. Танн-Берглер (Ottokar Tann-Bergler), Эмиль Норини (Emile Norini)||21 ноября 1902||Вена, Ан дер Вин
|-
|Лудильщик (Решетник)||Der Rastelbinder||вступление, 2 акта||Виктор Леон||20 декабря 1902||Вена, Carltheater
|-
|Божественный супруг||Der Göttergatte||вступление,  2 акта||Виктор Леон, Лео Штейн||20 января 1904||Вена, Carltheater
|-
|Шуточная свадьба||Die Juxheirat||3 акта||Юлиус Бауэр (Julius Bauer)||21 декабря 1904||Вена, Ан дер Вин
|-
|Весёлая вдова||Die lustige Witwe||3 акта||Виктор Леон, Лео Штейн||30 декабря 1905||Вена, Ан дер Вин
|-
|Ключ к раю,(переделка Венских женщин)||Der Schlüssel zum Paradies||3 акта||Эмиль Норини, Юлиус Хорст||Октябрь 1906||Лейпциг
|-
|Петер и Пауль в сказочной стране, музыкальная сказка||Peter und Paul schlafen ins Schlaraffenland||1 акт, 5 картин||Фриц Грюнбаум (Fritz Grünbaum)), Роберт Боданцки (Robert Bodanzky)||1 декабря 1906||Вена, Ан дер Вин
|-
|Современный Митислав||Mitislaw der Moderne||1 акт||Фриц Грюнбаум, Роберт Боданцки||5 января 1907||Вена, Die Hölle
|-
|Троеженец||Der Mann mit den drei Frauen||3 акта||Юлиус Бауэр||21 января 1908||Вена, Ан дер Вин
|-
|Княжеское дитя||Das Fürstenkind||вступление и 3 акта||Виктор Леон||7 октября 1909||Вена, театр Иоганна Штрауса
|-
|Граф Люксембург||Der Graf von Luxemburg||вступление и 3 акта||А. М. Вильнер, Роберт Боданцки||12 ноября 1909.Новая редакция: 4 марта 1937||Вена, Ан дер Вин.Новая редакция: Берлин, Theater des Volkes
|-
|Цыганская любовь||Zigeunerliebe||3 акта||А. М. Вильнер, Роберт Боданцки||8 января 1910||Вена, Carltheater
|-
|Ева||Eva (Das Fabriksmädel)||3 акта||А. М. Вильнер, Роберт Боданцки||24 ноября 1911||Вена, Ан дер Вин
|-
|Роза и эдельвейс,зингшпиль||Rosenstock und Edelweiss||1 акт||Юлиус Бауэр||1 декабря 1912||Вена
|-
|Идеальная жена,по мотивам Божественного супруга||Die ideale Gattin||3 акта||Юлиус Браммер, Альфред Грюнвальд ||11 октября 1913||Вена, Ан дер Вин
|-
|Наконец одни||Endlich allein||3 акта||А. М. Вильнер, Роберт Боданцки||30 января 1914||Вена, Ан дер Вин
|-
|Звездочёт||Der Sterngucker||3 акта||Фриц Лёнер-Беда||14 января 1916||Вена
|-
|Там, где жаворонок поёт||,||3 акта||А. М. Вильнер, Хайнц Райхерт (Heinz Reichert)||1 января 1918||Будапешт, Королевская опера
|-
|Голубая мазурка||Die blaue Mazur||3 акта||Лео Штейн, Бела Йенбах||28 мая 1920||Вена, Ан дер Вин
|-
|Королева танго,новая переделкаБожественного супруга||Die Tangokönigin||3 акта||Юлиус Браммер, Альфред Грюнвальд||9 сентября 1921||Вена, Apollo Theater
|-
|Весенняя девушка (зингшпиль)||Frühling||1 акт||Рудольф Эгер (Rudolf Eger)||20 января 1922||Вена
|-
|Танец стрекоз,переделка Звездочёта||||3 акта||Карло Ломбардо (Carlo Lombardo)||14 января 1922||Милан, Teatro Lirico
|-
|Фраскита||Frasquita||3 акта||А. М. Вильнер, Хайнц Райхерт||12 мая 1922||Вена, Ан дер Вин
|-
|Жёлтая кофта||Die gelbe Jacke||3 акта||Виктор Леон||9 февраля 1923||Вена, Ан дер Вин
|-
| ||Libellentanz, немецкая версияТанца стрекоз|| ||Карло Ломбардо, А. М. Вильнер||21 марта 1923||Вена, Stadttheater
|-
|Кло-Кло||Cloclo||3 акта||Бела Йенбах||8 марта 1924||Вена, Bürgertheater
|-
|Паганини||Paganini||3 акта||Пауль Клеплер (Paul Knepler), Бела Йенбах||30 октября 1925||Вена, театр Иоганна Штрауса
|-
|Жиголетта,переделка Танца стрекоз||Gigolette||3 акта||Карло Ломбардо, Джоваккино Форцано||30 октября 1926||Милан, Teatro Lirico
|-
|Царевич||Der Zarewitsch||3 акта||Хайнц Райхерт, Бела Йенбах||26 февраля 1926||Берлин, Deutsches Künstlertheater
|-
|Девушка весны, зингшпиль,переделка Весны||Frühlingsmädel||1 акт||Рудольф Эгер||29 мая 1928||Берлин,Neues Theater am Zoo
|-
|Фридерика, зингшпиль||Friederike||3 акта||Людвиг Герцер (Ludwig Herzer), Фриц Лёнер-Беда||4 октября 1928||Берлин, Metropol Theater
|-
|Страна улыбок,переделка Жёлтой кофты||Das Land des Lächelns||3 акта||Людвиг Герцер, Фриц Лёнер-Беда||10 октября 1929||Берлин, Metropol Theater
|-
|Как чуден мир,переделка Наконец одни||Schön ist die Welt||3 акта||Людвиг Герцер, Фриц Лёнер-Беда||3 декабря 1930||Берлин, Metropol Theater
|-
|Горный принц,переделанное Княжеское дитя||Der Fürst der Berge|| || ||23 сентября 1932||Берлин, Nollendorfplatz
|-
|Джудитта||Giuditta||5 сцен||Пауль Кнеплер, Фриц Лёнер-Беда||20 января 1934||Вена, Государственная опера
|-
|Студент-бродяга,переделка Цыганской любви||||3 акта||Vincze Ernő Innocent||20 февраля 1943||Будапешт, Королевская Опера
|}

 Литература и ссылки 
 
 Lamb, Andrew. Lehár, Franz. // In The New Grove Dictionary of Opera'', ed. Stanley Sadie (London), 1992, ISBN 0-333-73432-7.
 The stage works of Franz Lehàr - The Guide to Musical Theatre. 
 Operone list of Lehár's works. 

Произведения Франца Легара

Легар, Франц
Легар, Франц